Новокузнецк — город с динамично развивающейся экономикой. В 2009 году Новокузнецк, обогнав Оренбург, занял 27 место в рейтинге «30 лучших городов для бизнеса», составленного русским изданием журнала «Forbes». При этом по показателю покупательной способности город занял 15 место. В 2010 и 2012 годах Новокузнецк не попал в аналогичный рейтинг, в 2011 году рейтинг городов не составлялся. В 2013 году поднялся в рейтинге на 13 позицию. Среди преимуществ были названы: высокое сосредоточение промышленных предприятий и доступность инфраструктуры.

С 1992 года в городе ежегодно проводятся выставки в рамках «Кузбасской ярмарки» по более чем 50 темам, в том числе «Металлургия», «Машиностроение», «Лес. Деревообработка» и др. Ключевым событием ярмарки является Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», одна из крупнейших выставок в мире по технологиям подземной добычи угля.

В Кузнецком районе расположена Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного типа Кузнецкая слобода. 

В Новокузнецке работают подразделения компаний Евраз  и Русал.

Ресурсоснабжение

Энергетика 
Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется, преимущественно, Западно-Сибирской ТЭЦ (Заводской и Новоильинский районы), Кузнецкой ТЭЦ (Кузнецкий район, часть Центрального района), Центральной ТЭЦ (часть Куйбышевского и Центрального районов), а также 36-ю котельными, принадлежащими ОАО «Городская тепловая компания» (расположены преимущественно в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города). Снабжением потребителей электроэнергией занимается Кузбассэнергосбыт  Теплоснабжающие компании : Кузнецкая ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ, Сибирская сбытовая компания, Межрегиональная сбытовая компания, Новокузнецкая теплосетевая компания , Кузбасский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» , ООО Кузнецктеплосбыт.

Электроснабжение осуществляют  Южные электрические сети филиала ПАО «МРСК - Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» , Горэлектросеть, Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Новокузнецка», Газотурбинная электрическая станция «Новокузнецкая» ОАО «Кузбассэнерго», Южное межрайонное отделение ОАО «Кузбассэнергосбыт», Металлэнергофинанс, Энергосбыт . ООО "Горэлектросеть", ООО "Энергосбыт", ООО "ТеплоСервис" входят в холдинг - Группа энергетических компаний.

Водоснабжение 
Водоснабжение Новокузнецка осуществляется шестью водозаборами : Драгунским (недалеко от села Атаманово Новокузнецкого района), Левобережным (выше впадения Абы в реку Томь), Абашевским (в районе территории Абашево), Безруковским (в районе села Безрукова),Ковшевым забором ОАО Евраз  ЗСМК на левом берегу, кустом скважин на территории Заводского района 
Основными водопотребителями города являются:
 ОАО «КМК» — 109,073 млн.м3/год
 ОАО «ЗСМК» — 124,25 млн.м3/год
 ЗАО «Водоканал» — 99,40 млн.м3/год
 Западно-Сибирская ТЭЦ — 109,72 млн.м3/год
 Кузнецкая ТЭЦ — 24,59 млн.м3 /год
Данные 1998 года-

Централизованная система водоснабжения и водоотведения города Новокузнецк ведет отчет своей истории с 1930 года. К началу 80-х годов проблемы, копившиеся и не решаемые годами, привели дела на предприятии к полному упадку. Чтобы вывести Водоканал из кризиса, нужны были кардинально новые решения и подходы. Точкой отсчета второго Дня рождения Водоканала стал его переход на аренду. 31 мая 1990-го года Новокузнецкий Водоканал стал первым арендным предприятием коммунального хозяйства в Советском Союзе.
Среднесуточное потребление воды питьевого качества населением и организациями города 210-270 тыс м3/сут 

Трубопроводы сточной воды имеют два гидравлических режима - самотечный и напорный. Очистные сооружения Новокузнецка расположены на правом берегу реки Томи севернее ЗСМК.Производительность очистных сооружений 310 тыс м3/сут
Максимальный объем стоков воды составляет 200-280 тыс м3/сут в зависимости от сезона

Кроме того водоснабжением занимаются Сибирская сбытовая компания , ООО Комсервис.

Строительство и ремонт осуществляют компании Ремспецстрой, Стройпроект

Промышленность 

Основным и определяющим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие города и, в значительной степени, региона является состояние и развитие производственного комплекса.

Промышленный сектор Новокузнецка является одной из ведущих отраслей экономики города. В нём сосредоточено 70 % оборота организаций, 43 % инвестиций в основной капитал, 37 % среднесписочной численности работников организаций.

Основой промышленного потенциала города Новокузнецка являются металлургические производство, добыча полезных ископаемых, производство готовых металлических изделий. На долю этих доминирующих видов деятельности приходится 81 % объёма отгруженных товаров и услуг… Предприятия энергетики города Новокузнецка составляют в объёме производства продукции Кемеровской области почти 16 %.

ЗСМК и НКМК — крупные российские производители проката, железнодорожных, трамвайных рельсов. В 2011 году НКМК вошёл в состав ЗСМК.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды для нужд населения и предприятий города осуществляют Кузнецкая ТЭЦ ФЛ ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Тепловая энергия», ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (ТЭЦ КМК), ЗАО «Кузнецкэнерго», ООО «Энергосбыт», МКП «Водосеть», ЗАО «Водоканал», ОАО «Комсервис» и ряд других организаций.

При НКМК и ЗСМК работают ТЭЦ НКМК и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ». Новокузнецк получает электроэнергию по распеределительным электрически сетям МРСК Сибири от Кузнецкой ТЭЦ и расположенной на её территории Новокузнецкой ГТЭС, Южно-Кузбасской и Томусинской ГРЭС, а также Саяно-Шушенской ГЭС. Покрытие дефицита электрической энергии осуществляется перетоком мощности из Объединённой Энергосистемы Сибири по электрическим сетям ФСК ЕЭС.

За 2012 год оборот крупных и средних организаций в действующих ценах составил 410,5 млрд рублей и вырос по сравнению с 2011 годом на 4 %. Лидирующее положение (2012 год) в структуре промышленного производства занимают отрасли:
 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий — 61,7 %;
 добыча полезных ископаемых — 17,6 %;
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 5,4 %.

При этом объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственных силами работ и услуг (всеми категориями производителей) по виду деятельности «Обрабатывающие производства», составил 204,6 млрд рублей, что в действующих ценах на 6,1 % меньше, чем в 2011 году.

Услуги

Торговля и потребительский рынок 
В 1947 году было 45 продовольственных, 25 промтоварных, 99 смешанных , 87 хлебных магазинов, 141 ларек и киоск, 112 кафе и ресторанов.

Оборот розничной торговли в 2012 году составил 85,3 млрд рублей, что в товарной массе на 3,3 % больше, чем в 2011 году. Оборот общественного питания по всем каналам реализации в 2012 году составил 3,56 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5 % больше, чем в 2011 году. За 2012 год населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 19,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6 % меньше, чем в 2011 году.

Рынок города представлен местными и федеральными торговыми сетями: «Лента», Магнит, Ярче, Холидей Классик", «Кора», «Мария-Ра», «Чибис», «Копейка НК», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Чемпион», «М.видео», «DNS», «Компьютерные системы», Автомир (официальный дилер Renault, Suzuki и Hyundai)
. С Новокузнецка начали своё развитие обувные сети «Монро», «Трэйс», Техносистема.

12 декабря 2008 года был открыт первый торговый центр «МЕТРО» в Кузбассе, общая торговая площадь которого составляет 8 000 м2.

28 декабря 2013 года открылся, крупнейший на момент открытия в Кузбассе, торгово-развлекательный центр «Сити Молл». Общая площадь: 87 000 м2. 28 ноября 2014 года открылся крупнейший в Сибири торгово-развлекательный центр «Планета» — общая площадь ТРЦ составляет 162 000 м2, торговая — 72 900 м2. До этого самым крупным в Сибири считался торгово-развлекательный центр «Аура», расположенный в Новосибирске — его общая площадь составляет 150 000 м2. Оба торговых объекта принадлежат одной компании — российской «РосЕвроДевелопмент».

Закрытые 
Также работали магазины Орматек-Сибирь и ЭТС Стройкомплект, гипермаркеты бытовой техники DOMO и Техносила. С 2015 по 2019 были закрыты сети местных магазинов: «Азалия», Центрпродсервис («Ближний», «Европейские продукты», «Универсам», «Апельсин» и «Продукты»), Солнышко (ООО «Новокузнецкобувьторг» и ООО «Кия-1»), «Чибис» («РегионМарт»), «Холодильник», «Ваш Гастрономыч» (ООО «Биг Хоом»), «Копейка» (ООО «Копейка-НК»). Закрылись книжные магазины Сократ и Цицерон; Аптеки (Муниципальная, Губернская, Ладушка).

Финансовый сектор 
В Новокузнецке работают отделения более сорока банков. Наибольшее количество отделений в городе имеют следующие федеральные банки „Альфа-банк“, „ ПАО ВТБ24“, ПАО Сбербанк 51 отделение, „Совкомбанк“, Банк „Уралсиб“, „Уральский банк реконструкции и развития“, „Хоум Кредит энд Финанс Банк“. В Новокузнецке работают три местных новокузнецких банка: „БСТ-Банк“, „Кузнецкбизнесбанк“, „Новокузнецкий коммерческий инновационный банк“ (НовоКИБ).
Работает финансовая компания -Кузбассфинанслизинг.

Строительство 
В конце XX века в Новокузнецке работали такие организации промышленного строительства, как „Кузнецкпромстрой“, „Кузбасстрансстрой“, „Кузнецкметаллургстрой“, „Востокгидроспецстрой“, „Сибметаллургмонтаж“, „Запсибэлектромонтаж“ , Кузнецкшахтострой и организации жилищного строительства, как НДСК имени Косилова (ныне ООО "Строительная компания) и „Южкузбасстрой“. Работали также такие компании, как СК Новокузнецк, ООО Сибтехнострой. Малые предприятия :Квартал 68, Квартал-Инвест. Строительными работами занимались также ЗАО «Новокузнецк-ремстрой-Н», ооо Финестра. Предприятия стройиндустрии: Авангард-Бетон, ооо Железобетон-4,ООО «Электро-МеталлоПолимер» , ООО «Барколь» , ЗАО «Кузбасс-промсервис-Авторесурс» , ООО «Стройдеталь-Н»

В ноябре 2005 года в состав СК "Южкузбасстрой" входило ряд крупных предприятий: ЗАО "Кузнецкгражданстрой", специализирующееся на строительстве жилья; ЗАО "Новокузнецкпромстрой", занимающееся строительством объектов промышленного и социального назначения; ЗАО "Новокузнецкспецстрой", выполняющее работы по укладке наружных и внутренних сетей водо-, тепло-энергоснабжения, магистральных трубопроводов и монтажу металлоконструкций и т.д.; ЗАО "Промдорстрой", осуществляющее полный спектр работы, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог; ОАО "Новокузнецкая автобаза"; ОАО "Новокузнецкий опытный завод технологического оборудования" - универсальное многопрофильное предприятие, изготавливающее различные стальные сварные конструкции и технологическое оборудование для промышленного и гражданского строительства; ЗАО "Завод строительных изделий"; ООО "Бетонно-растворный завод". 

Темпы жилищного строительства
2013г -219 592 м²;
2014г -223 337 м²;
2015г -131 601 м²;.
2016г -207 400 м². (в т ч . индивидуальные жилые дома 129 602? )
2017 г -140 286 м².

Переработка отходов 
В городе работают следующие предприятия по переработке отходов  Наиболее стабильно работающими предприятиями в сфере переработки отходов являются следующие организации: Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод, ООО «АКМО» ,  ООО «Витал-Сервис» ,  ООО «Новокузнецкий Завод переработки и производства пластмасс» ,  ООО «Новолит» , ООО «СМЦ» ,  ООО «Технологии рециклинга»,  ООО «Экологический региональный центр» , фабрика "Знамя", Альфа-СПК . (всего 14 организаций), за 2016 год вывезено 1560,7 тыс м³ твёрдых отходов и 0,1 тыс м³ жидких отходов

Цветоводство

IT-технологии 
 В городе работают такие компании как  Айнет ,Аксиома, Анвик, Актоника, Град-НК, Инспаер-Тек, Конкорд, Кузбасский компьютерный центр, НИЦСУ, ОлаСофт, Синерго, Системы автоматизации  , Эвриком-Кузбасс, .

Также в городе действует несколько интернет-провайдеров (GoodLine, Centra, Ростелеком, Сибирские сети, Связь-сервис).

Научные, проектные и инновационные организации 
В городе работают такие научные организации , как НИЦ СУ, Новокузнецкий химико-фармацевтический институт , Сибэкотехника, Сибгипроруда , НИИ ГППКЗ,  SGS , научные подразделения ВУЗов.

Охранные предприятия 
 Русич , Страж , Добрыня, Интерлок-ЗСМК, Витязь.

Транспорт 
Общественный транспорт в Новокузнецке зародился в результате бурного развития города в середине XX века.

Новокузнецк состоит из нескольких районов. Для транспортного сообщения в городе Новокузнецк используются следующие виды транспорта —- автобус, троллейбус, трамвай, электричка. В городе также действует междугородний транспорт, электричка, автобус, маршрутные такси. В 30 км к западу от Новокузнецка расположен аэропорт Новокузнецк-Спиченково. В городе имеется железнодорожный вокзал, откуда  ежедневно отправляются пассажирские поезда по территории России, Казахстана, Киргизии. В летний сезон аэропорт отправляет самолёты в аэропорты России и Украины. До недавнего времени существовал водный транспорт. От Новокузнецка до Ячменюхи курсировал теплоход Заря. 

Имелись автобазы- Западная, Антоновская, Кузнецкая, Куйбышевская, Байдаевская, Обнорская

В городе работает железнодорожный транспорт  (Грузовые перевозки , Пассажирские :Федеральная пассажирская компания и Кузбасс-пригород, внутригородские перевозки осуществляются автобусами, трамваями и троллейбусами.

Существует сеть заправочных станций для автомобилей, с 2019 работает заправка для электромобилей.

Троллейбус 

Открыт в 1977 году.Имеется шесть маршрутов в Центральном, Куйбышевском и Заводском районах.

Трамвай 

Открыт 30.11.1933 г. Имеется две не взаимосвязанных транспортных системы: Новокузнецкая (Кузнецкий, Куйбышевский, Орджоникидзевский и Центральный районы) и Запсибовская (Заводской район); в совокупности действует 6 маршрутов.

Автобус 

Автобусное сообщение соединяет Центральный, Куйбышевский, Кузнецкий, Орджоникидзевский, Новоильинский, Заводской районы, а также посёлки и сёла Новокузнецкого района.

Крупнейшие узлы: Железнодорожный  и Автобусный вокзалы, НКМК, Левый Берег, Советская площадь, Абашево, ул. Тореза, ул.40 Лет ВЛКСМ.

Междугородние маршруты на Осинники, Прокопьевск и Междуреченск  с остановками в городе.

Социальное развитие

Занятость 
Среднесписочная численность работающих в организациях (без субъектов малого предпринимательства), 133,0 тыс. человек. Число безработных −4747 человек.
По данным на декабрь 2016 года:
 добыча полезных ископаемых −5620
 обрабатывающие производства, в том числе 33792
 производство пищевых продуктов, включая напитки −2217
 химическое производство 1495
 металлургическое производство 18331
 производство готовых металлических изделий 5558
 производство машин и оборудования 2547
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды −5427
 строительство −3773
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, в том числе −10381
 гостиницы и рестораны 981
 транспорт и связь 13902
 финансовая деятельность 2801
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8770
 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 8094
 образование 18305
 здравоохранение и предоставление социальных услуг 15780
 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4396

 Крупнейшие работодатели, зарегистрированные в Новокузнецке (информация на 1.03.2021) -
 ЗСМК − 18,0 тыс.
 "Кузнецкие ферросплавы" (Ферросплавный завод) − 2,5 тыс.
 УК Сибирская − 1,9 тыс.
 филиал АО "Тандер" — 1,5 тыс.
 шахта "Полосухинская" − 1,5 тыс.
 Клиническая городская больница №29 − 1,5 тыс.
 Новокузнецкий алюминиевый завод − 1,4 тыс.
 "Южкузбассуголь" — 1,3 тыс.
 ЧОП "Интерлок-Н" — 1,3 тыс.
 ДКБ Малаховского — 1,2 тыс.
 шахта "Юбилейная" − 1,2 тыс.
 Завод резервуарных металлоконструкций им. Крюкова − 1,1 тыс.
 Ноаокузнецкий центр ОРЖС − 1,1 тыс.
 НФ ККЦ Барбараша − 1,1 тыс.
 "МТТП Новокузнецкого городского округа" − 1 тыс.
 АТП "Южкузбассуголь" — 1 тыс.
 филиал "Мария-Ра" — 1 тыс.
 шахта "Есаульская" — 0,9 тыс.
 "Евразтехника" − 0,9 тыс.
 "Вторресурс-переработка" − 0,9 тыс.
 "Сибшахтострой" − 0,9 тыс.
 Завод "Универсал" − 0,9 тыс.
 Городской водоканал − 0,8 тыс.
 Локомотивное депо − 0,8 тыс.
 "ТФМ-Спецтехника" − 0,8 тыс.
 "ФПК" − 0,8 тыс.

 АО "Почта России" − 0,8 тыс.
 шахта "Большевик" − 0,8 тыс.
 разрез "Бунгурский" − 0,8 тыс.
 Домостроительный комбинат им. Косилова − 0,8 тыс.
 "Кузнецкие металлоконструкции" — 0,7 тыс.
 депо "Новокузнецк-Северный" — 0,7 тыс.
 Дорожное ремонтно-строительное управление (НДРСУ) − 0,7 тыс.
 Хлебозавод (ОАО "Хлеб") − 0,6 тыс.
 Распадская УК — 0,6 тыс.
 СибГИУ − 0,6 тыс.
 филиал "Агроторг" − 0,6 тыс.
 ПАО "Сбербанк" − 0,6 тыс.
 "Электротехсервис" − 0,6 тыс.
 "Сибэнергоуголь" − 0,6 тыс.
 Западно-Сибирский Электрометаллургический завод (ЗСЭМЗ) − 0,5 тыс.
 "Стальэмаль" − 0,5 тыс.
 Комбинат питания − 0,5 тыс.
 "ПАТП №4" − 0,5 тыс.
 "Кузнецкпогрузтранс" − 0,5 тыс.
 "Центр сервисных решений" − 0,5 тыс.
 Сибирский завод металлоконструкций (СЗМК) − 0,4 тыс.
 Новокузнецкий ГСО − 0,4 тыс.
 Скорая помощь − 0,4 тыс.
 "Инжиниринг-Строительство — Обслуживание" — 0,4 тыс.
 Клиническая психиатрическая больница − 0,4 тыс.
 Комитет образования и науки − 0,4 тыс.
 Клинический туберкулезный диспансер — 0,4 тыс.
 "Сибэлектро" — 0,4 тыс.
 "Техносистема"
 Полосухинская дистанция пути
 "Интерлок — НКМК"
 "Кузнецкбизнесбанк"
 МБУ "Объекты НМР"
 24 пожарный отряд ЗСМК
 Пенсионный фонд
 КСЗ. И другие

Предпринимательство 
В городе активно развиваются проекты предпринимателей

Бюджет 
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.12.2015 № 14/160 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» бюджет города был утвержден в размере 14.763.337,2 тыс. руб. по доходам и 16.418.510,2 тыс. руб. По расходам с дефицитом в сумме 1.655.173,0 тыс. руб.
По данным налоговых инспекций города произошло снижение количества плательщиков ЕНВД - юридических лиц с 1461 в 2015 году до 1315 единиц в 2016 году; плательщиков ЕНВД - физических лиц с 4781 в 2015 году до 4588 в 2016 году.

Налоговые и неналоговые доходы - 6914 млн руб
 НДФЛ: 56% доходов, 29,5%отчисления
 Земельный налог 20 % , 100 % отчислений
 УСН ЕНВД - 10% 30%отчисления (УСН), 100 % отчисления (ЕНВД)
 Арендная плата за землю 4% доходов, 100% отчислений
 Прочие доходы: 10 % доходов, в т ч транспортный налог (5% отчислений)
 Расходы - 20530 млн руб
 Образование: 9476 млн руб
 Экономика, дорожное хозяйство: 3627 млн руб
 Социальная политика: 2584 млн руб
 ЖКХ: 2451 млн руб
 Общие государственные вопросы: 630 млн руб
 Культура: 566 млн руб
 Физкультура и спорт: 346 млн руб
 Обслуживание долга: 226 млн руб
 Национальная безопасность: 228 млн руб
 Охрана окружающей среды: 6 млн руб
 СМИ: 5 млн руб

Статистические данные 
Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства), 583,6 млрд. рублей
 Объем отгуженных товаров собственного производства (в млрд рублей)
 добыча полезных ископаемых 114,2 млрд. рублей
 обрабатывающие производства 210,1 млрд. рублей
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16,4 млрд. рублей
 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 13,0 млрд. рублей 
 Оборот розничной торговли- 97,5 млрд. рублей -97,5
 Объем платных услуг населению -23,0 млрд. рублей 

В 2016 году произведено продукции : уголь обогащённый  -11285 тыс тонн, полуфабрикаты мясные замороженные-939 тонн , полуфабрикаты мясные охлажденные 4846 тонн , изделия мясные (кулинарные )- 85 тонн, мука -107975 тонн , хлеб - 28963 тонн, кондитерские изделия - 1673 тонн,  лесоматериалы - 7,6 тыс куб м., конструкции железобетонные - 54, 5 тыс куб м, конструкции сборные из стали 59 тыс тонн, электроэнергия -3759 ГВТ-Ч, Тепловая энергия -9899 тыс ГГКал

Примечания

Ссылки 
 Экономика города на сайте Администрации Новокузнецка
 Программа СЭР города Новокузнецка до 2025 года
 Вакансии города Новокузнецка
 Финансовое управление Новокузнецка
 Кемеровский оботдел статистики